Ligny (waloński Lignè, wym. []) – wieś w zespole miejskim Sombreffe (w belgijskiej prowincji Namur), gdzie Napoleon Bonaparte pokonał Gebharda Leberechta von Blüchera na dwa dni przed bitwą pod Waterloo, podczas gdy książę Wellington i marszałek Ney byli zaangażowani pod Quatre Bras.

Zobacz też 
 Bitwa pod Ligny

Przypisy 

Miejscowości w prowincji Namur